В'ячесла́в Володимирович (1083 — грудень 1154) — руський князь із династії Рюриковичів. Великий князь київський ((22 лютого — 4 березня 1139; червень 1150, березень 1151 — грудень 1154). Князь суздальський (1096-1107), смоленський 1113-1125, турівський (1125-1132, 1132-1142, 1142-1147), переяславський (1132-1134, 1142), пересопницький (1147-1149), вишгородський (1150-1151). Син Володимира Мономаха та його першої дружини Гіти Вессекської, дочки англійського короля Гарольда II.

Біографія 
Після смерті Ярополка II Володимировича 18 лютого 1139 року, як старший син Володимира Всеволодовича В'ячеслав Володимирович став Великим князем. Його прогнав із Києва Всеволод Ольгович.
Пізніше В'ячеслав правив вже зі своїм племінником Ізяславом. В'ячеслав Володимирович помер у 1154 році, невдовзі після смерті Ізяслава.

У цьому уривку з літопису йдеться про епізод боротьби великого князя київського Ізяслава (сидів у Києві в 1146-1149 та 1150-1154 роках) та його номінального співправителя В'ячеслава Володимировича з іншим претендентом на київський стіл — Юрієм Довгоруким. Всі згадані князі належали до гілки Мономаховичів: В'ячеслав був на той час найстаршим із живих синів Володимира Мономаха, Юрій — його молодший брат, Ізяслав — племінник (син Мстислава Великого). Розставивши свої війська вздовж київських укріплень, Ізяслав та його союзники відбили напад коаліції на чолі з Юрієм Довгоруким, а потім завдали його військам повної поразки. Союзниками В'ячеслава були язичники-кочівники — племена чорних клобуків, берендеїв, ковуїв, торків і печенігів. У результаті здобутої перемоги В'ячеслав формально залишився великим київським князем, зайнявши резиденцію на Великому Ярославовому дворі (цей двір розміщувався в городі Володимира, в районі теперішньої Десятинної вулиці), але фактична влада належала Ізяславу, який обрав своєю резиденцією двір під Угорським. Можна думати, що цей двір в описуваний час являв собою достатньо представницький комплекс споруд (палац, церква, укріплення), гідний бути резиденцією великого князя.

Похований в Софійському соборі Києва.
Ярополк Володимирович

Родовід

Примітки

Джерела та література 
 
 Котляр М. Ф. В'ячеслав Володимирович  //

Посилання 

Рюриковичі
Великі князі Київські
Пересопницькі князі
Переяславські князі
Вишгородські князі
Князі турівські
Смоленські князі
Поховані в Софійському соборі Києва